Földrajzi nevek
 Sacco : község Olaszország Campania régiójában, Salerno megyében.
 Sacco : olaszországi folyó Latium tartományban, a Liri mellékfolyója.

Történelmi események nevében ()
 Sacco di Roma (410) : az ókori Róma kirablása I. Alarich nyugati gót király csapatai által, Kr.u. 410. augusztus 24-én.
 Sacco di Roma : Róma kirablása, V. Károly csapatai által, 1527. május 6-tól, a cognaci liga háborúja idején
 Sacco di Narni : Narni umbriai város kirablása és felégetése, V. Károly német-római császár csapatai által, 1525. július 15-én, az 1521–26-os itáliai háború idején.
 Sacco di Genova : Genova kirablása 1849. április 11-ét követő napokban, a itáliai forradalmak leverése során.

Személyek
 Nicola Sacco (1891–1927) : amerikai anarchista, a „Sacco és Vanzetti” perben elítélték és kivégezték.
 Albert Sacco : amerikai űrhajós (STS-50, STS-73)